Gilgamesh (группа) — британская музыкальная группа
 Gilgamesh (аниме) — аниме в стиле киберпанк и антиутопия